Galaxion () ist:

 Galaxion (Heiligtum), ein Heiligtum des Apollon in Böotien
 Galaxion (Monat), ein Monat des Kalenders von Delos
 der ehemalige Ringname von Jeff Hardy (* 1977), US-amerikanischer Wrestler